Dano - concepção jurídica do termo
Danos - tribo germânica

Pessoas
Hutch Dano
Paul Dano
Royal Dano

Desambiguação